Personen
 Hubert van Ravesteyn (1638-1691), Nederlands kunstschilder
 Jan Antonisz. van Ravesteyn (1572-1657), Nederlands portretschilder en tekenaar 
 Mea van Ravesteyn-Kramer, Nederlands politica 
 Sybold van Ravesteyn, Nederlands architect
 Willem van Ravesteyn, Nederlands politicus

 Overig
 Kasteel Ravesteyn, Heenvliet